Starburst puede referirse a:

Starburst, un término genérico para describir una región del espacio con una tasa de formación estelar anormalmente alta.
Starburst, una marca de caramelos masticables.
Starbust, un misil antiaéreo.